USS Oregon je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Oregon (1841) 
 USS Oregon (BB-3)

Oregon